La paloma o La Paloma puede referirse a:

Lugares

Chile 
 Embalse La Paloma, a 27 km al sureste de la ciudad de Ovalle, en la comuna de Monte Patria, Provincia del Limarí, Región de Coquimbo;
 Glaciar La Paloma.

España 
 Aeropuerto de Bilbao, cuyo terminal de pasajeros se denomina La Paloma.

Estados Unidos 
 La Paloma (Texas), lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Cameron, en el estado de Texas.

Paraguay 
 La Paloma del Espíritu Santo, ciudad y distrito del departamento de Canindeyú.

Uruguay 
 La Paloma (Durazno), localidad del departamento de Durazno;
 La Paloma (Rocha), ciudad balneario y puerto oceánico del departamento de Rocha sede del municipio homónimo;
 Municipio de La Paloma, municipio del departamento de Rocha.

Obras 
 La paloma (álbum), álbum de Joan Manuel Serrat;
 La paloma (canción), canción del compositor español Sebastián de Iradier y Salaverri;
 La Paloma (Nonell),  pintura realizada por Isidre Nonell el 1904;
 La paloma (novela), novela del escritor alemán Patrick Süskind publicada en 1987;
 La paloma (telenovela), telenovela mexicana producida por Televisa en 1995.